Григорово — топоним в России.

Архангельская область 
 Григорово — деревня в Котласском районе.

Владимирская область 
 Григорово — деревня в Александровском районе, входит в состав Каринского сельского поселения.
 Григорово — деревня в Александровском районе, входит в состав Краснопламенского сельского поселения.
 Григорово — деревня в Александровском районе, входит в состав Следневского сельского поселения.
 Григорово — деревня в Гороховецком районе.
 Григорово — село в Меленковском районе.
 Григорово — село в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Григорово — деревня в Кадуйском районе.
 Григорово — деревня в Городецком сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Григорово — деревня в Кичменгском сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.

Ивановская область 
 Григорово — деревня в Ивановском районе.
 Григорово — деревня в Палехском районе.

Калужская область 
 Григорово — деревня в Мосальском районе.
 Григорово — деревня в Перемышльском районе.

Костромская область 
 Григорово — деревня в Антроповском районе.
 Григорово — деревня в Галичском районе.
 Григорово — деревня в Красносельском районе.
 Григорово — деревня в Островском районе.
 Григорово — деревня в Парфеньевском районе.
 Григорово — деревня в Сусанинском районе.

Московская область 
 Григорово — бывшая деревня и дворянская усадьба в Дмитровском районе.
 Григорово — деревня в Лотошинском районе.
 Григорово — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Григорово — деревня в сельском поселении Гжельское Раменского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Никоновское Раменского района.
 Григорово — пассажирская железнодорожная платформа в Раменском районе.
 Григорово — деревня в Рузском районе.
 Григорово — деревня в городском поселении Богородское Сергиево-Посадского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Селковское Сергиево-Посадского района.
 Григорово — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область 
 Григорово — село в Большемурашкинском районе.

Новгородская область 
 Григорово — деревня в Мошенском районе.
 Григорово — деревня в Новгородском районе.
 Григорово — деревня в Старорусском районе.

Орловская область 
 Григорово — село в Болховском районе.
 Григорово — деревня в Урицком районе.

Пермский край 
 Григорово — деревня в Соликамском районе.

Смоленская область 
 Григорово — деревня в Вяземском районе.
 Григорово — деревня в Хиславичском районе.

Тверская область 
 Григорово — деревня в Зубцовском районе.
 Григорово — деревня в Кесовогорском районе.
 Григорово — деревня в Краснохолмском районе.
 Григорово — деревня в Максатихинском районе.
 Григорово — деревня в сельском поселении Заклинье Рамешковского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Никольское Рамешковского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Киверичи Рамешковского района.
 Григорово — деревня в Сандовском районе.

Ярославская область 
 Григорово — деревня в Борисоглебском районе.
 Григорово — деревня в Любимском районе.
 Григорово — деревня в Веретейском сельском поселении Некоузского района.
 Григорово — деревня в Октябрьском сельском поселении Некоузского района.
 Григорово — упразднённая деревня в Первомайском районе.
 Григорово — деревня в Нагорьевском сельском поселении Переславского района.
 Григорово — деревня в Пригородном сельском поселении Переславского района.
 Григорово — деревня в Ермаковском сельском поселении Пошехонского района.
 Григорово — деревня в Кременевском сельском поселении Пошехонского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Петровское Ростовского района.
 Григорово — деревня в сельском поселении Поречье-Рыбное Ростовского района.
 Григорово — деревня в Рыбинском районе.
 Григорово — деревня в Тутаевском районе.

См. также 
 Григоров

Примечания